Termenul Elefant sau elephant se poate referi la:
Elefant (animal) mamifer
 Elefant (vânător de tancuri), un vehicul militar de fabricație germană din timpul celui de-al Doilea Război Mondial
„Elephant” un film de Gus Van Sant
„ KFNB - Elephant” un tip de locomotivă din Austria
 O motocicletă, marca germană Zündapp
 „Elefantiazis”, o boală cu o etiologie controversată
 „Copacul elefant”"  din deșertul Sonora
 „Omul elefant”, porecla englezului Joseph Merrick

Nume 
 Jenő Elefánt, pictor